The Daily Telegraph ist der Name folgender Tageszeitungen:

 The Daily Telegraph, britische Tageszeitung mit Sitz in London
 The Daily Telegraph (Australien), australische Tageszeitung mit Sitz in Sydney
 The Daily Telegraph (Neuseeland), neuseeländische Tageszeitung mit Sitz in Napier